Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2013—2014 - 67-й сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб посів 7-ме місце в Ла-Лізі й досягнув півфіналу Копа-дель-Рей. Баскський клуб не зміг вийти з групи в Лізі чемпіонів УЄФА.

Склад команди

Номінальне розташування 
Стартова одинадцятка
Стартовий склад у більшості офіційних матчів упродовж сезону.

|width="30%"|
|}

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати: €2 млн.

Пішли 

Сукупний дохід: €38,9 мільйона

Чистий дохід:  €36,9 мільйона

Змагання

Легенда

Передсезонні та товариські матчі

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінали

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Груповий турнір 

|}

Див. також 
 Кубок Іспанії з футболу 2013—2014
 Ла-Ліга 2013—2014
 Ліга чемпіонів УЄФА 2013—2014

Примітки

Посилання 
 

Реал Сосьєдад
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»